Большев, Александр Саввич (1914—1996) — директор завода им. Лепсе, Герой Социалистического Труда (1971).
 Большев, Логгин Александрович (1834—1880) — русский военный топограф, исследователь Восточной Сибири и Приморья, дед Логина Николаевича.
 Большев, Логин Николаевич (1922—1978) — советский математик, член-корреспондент АН СССР, внук Логгина Александровича.
 Большев, Михаил Михайлович (1806-после 1865) — российский государственный деятель.